Murrayville – località dell'Australia in Victoria
Murrayville – villaggio degli Stati Uniti in Illinois
Murrayville – CDP degli Stati Uniti in Carolina del Nord